Михаил Красовский:
 Красовский, Михаил Васильевич (1851—1911) — один из создателей «Союза 17 октября», член Государственного совета по выборам.
 Красовский, Михаил Витольдович (1874—1939) — российский и советский архитектор, гражданский инженер, историк архитектуры.
 Красовский, Михаил Яковлевич (1878— ?) — старшина Деятельной Армии УНР.